

Onomastica
Flaviano – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Flaviano – diacono, martire con Modestino e Fiorentino a Mercogliano
Flaviano di Costantinopoli – patriarca di Costantinopoli, martire in Lidia
Flaviano di Ricina – vescovo di Helvia Recina
Giunio Flaviano – politico romano
Nicomaco Flaviano – funzionario romano, praefectus urbi tra il 361 e il 362
Virio Nicomaco Flaviano – grammatico, storico e politico romano

Pagine correlate
San Flaviano